A Touch of Nature – film del 1911 diretto da Bert Haldane
 A Touch of Nature – film del 1915 diretto da Percy Nash